księga inwentarzowa
 Inwentarz – polski film dokumentalny z 1975 roku

Zobacz też 
 inwentaryzacja